Аликс де Туар (Алиса; ; 1200 — ) — герцогиня Бретани с 1203 года, дочь Констанции Бретонской и Ги де Туара.

Биография 
Аликс была дочерью герцогини Бретани Констанции и Ги де Туара. Констанция умерла при родах, когда на свет появились младшие сестры Аликс — близнецы Маргарита и Екатерина.

После смерти короля Ричарда Английского началась война между его наследником Иоанном Безземельным и герцогом Бретани Артуром, братом Аликс по матери. В битве при Мирбо в 1202 году Артур и его сестра Элеонора попали в плен.

После того, как Артур в 1203 году умер или был убит, и так как его родная сестра Элеонора находилась в заключении, бретонские бароны признали Аликс де Туар герцогиней Бретани. Регентом при ней были сначала её отец Ги де Туар, а с 1206 года — король Филипп Французский.

В 1213 году король выдал Аликс замуж за своего кузена Пьера де Дрё, который и стал править герцогством (до 1237 года).

Аликс де Туар умерла в 1221 году при родах. Ей наследовал сын Жан.

Дети 
У Аликс было четверо детей:
 Жан I (1217—1286), герцог Бретани, с 1236 года женат на Бланке Наваррской
 Иоланда (1218—1272), графиня де Пентьевр и де Поре, с 1236 года замужем за Гуго XI де Лузиньяном, графом де Ла Марш и д’Ангулем.
 Артур (1220—1224)
 N (1221)

Родословная

Примечания

Литература 
 Bretagne du XIe au XIIIe siècle. Presses Universitaires de Rennes & Société d'émulation des Côtes-d’Armor. Rennes 2010

Герцогини Бретани
Правители Европы XIII века
Умершие при родах